Kastelfranko ima više značenja:
 Kastelfranko (Bergamo)
 Kastelfranko (Ferara)
 Kastelfranko (Rijeti)